Ferrington kan som auktorsförkortning betyda:

 Leonard Charles Ferrington, Jr.
 Leonard C. Ferrington

Robotskapade auktorsförkortningar